Fikadu ist der Familienname von:
 Belaynesh Fikadu (* 1987), äthiopische Langstreckenläuferin
 Dawit Fikadu (* 1995), bahrainischer Langstreckenläufer äthiopischer Herkunft
 Habtamu Fikadu (* 1988), äthiopischer Langstreckenläufer